Příjmení Cremer nosí více významných osobností:

 Bruno Cremer (1929–2010) – francouzský divadelní a filmový herec
 Jan Cremer (* 1940) – nizozemský herec
 William Randal Cremer (1828–1908) – anglický liberální politik